Stefan Jonsson kan syfta på följande personer:

 Stefan Jonsson (idrottare), född 1956, svensk tyngdlyftare och bodybuildare 
 Stefan Jonsson (författare), född 1961, svensk författare, litteraturvetare och kritiker
 Stefan "Lillis" Jonsson, född 1964, svensk före detta bandyspelare
 Stefan Jonsson (ishockeyspelare), född 1965, svensk före detta ishockeyspelare
 Stefan Jonsson (gitarrist), född 1967, svensk gitarrist och låtskrivare
 Stefan Jonsson (zoolog), född 1941, svensk zoolog och lodjursexpert